Polerady kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Polerady (okres Most)
 Polerady (okres Praha-východ)